subHuman – szósty studyjny album Alana Wildera, byłego klawiszowca grupy Depeche Mode.

Na tej płycie autor połączył muzykę elektroniczną z bluesem i trip hopem.
Album promuje singel Prey.

Lista utworów 
 "Prey" (8:21)
 "Allelujah" (9:26)
 "5000 Years" (6:37)
 "The Killing Ground" (9:55)
 "Intruders" (11:36)
 "99 to Life" (8:10)
 "Backslider" (7:09)

Wersja Limitowana 
CD

DVD

Bibliografia 
 SubHuman – allmusic.com

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs
 Okładka

Albumy Recoil
Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Mute Records